Cieśnina Mentawai – cieśnina w Indonezji na Oceanie Indyjskim; oddziela Sumatrę od wysp Mentawai i wysp Batu
 Wyspy Mentawai – archipelag na Oceanie Indyjskim, należący do Indonezji
 język mentawai – język austronezyjski używany w Indonezji
 Mentawajowie, Mentawai – grupa etniczna w Indonezji